Schizothyropsis är ett släkte av svampar. Schizothyropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizothyropsis